Bidżan (wyspa) – wyspa na Eufracie
 Bidżan (Ajn al-Arab) – wieś w Syrii
 Bidżan (Dajr Hafir) – wieś w Syrii